Wilia – wieś w rejonie berezieńskim
 Wilia (dopływ Horynia)
 Wilia (dopływ Niemna) – rzeka, przepływająca m.in. przez Wilno i Kowno
 ORP Wilia – polski okręt transportowy z okresu międzywojennego
 Wilia – inna nazwa Wigilii Bożego Narodzenia.